Eupterotidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Gêneros
 Acrojana
 Apha
 Apona
 Bantuana
 Brachytera
 Calapterote
 Camerunia
 Catajana
 Cotana
 Cyrtojana
 Dreata
 Drepanojana
 Epicydas
 Epijana
 Euchera
 Eupterote
 Ganisa
 Gastridiota
 Gonojana
 Hemijana
 Heringijana
 Heteromorpha
 Hibrildes
 Hoplojana
 Horanpella
 Hypercydas
 Jana
 Janomima
 Lasiomorpha
 Leptojana
 Lewinibombyx
 Lichenopteryx
 Mallarctus
 Marmaroplegma
 Melanergon
 Melanothrix
 Messata
 Murlida
 Neopreptos
 Nervicompressa
 Nisaga
 Pachyclea
 Pachyjana
 Palirisa
 Panacela
 Pandala
 Paracydas
 Parajana
 Paramarane
 Paraphyllalia
 Phasicnecus
 Phiala
 Phyllalia
 Poloma
 Preptos
 Preptothauma
 Pseudoganisa
 Pseudojana
 Pterocerota
 Pugniphalera
 Rarisquamosa
 Rhabdosia
 Sangatissa
 Sarmalia
 Sarvena
 Schistissa
 Semuta
 Sesquiluna
 Spalyria
 Sphingognatha
 Stenoglene
 Stibolepis
 Striphnopteryx
 Tagora
 Teratojana
 Tissanga
 Trichophiala
 Urojana
 Vianga

Lepidoptera

uk:Шовкопряди похідні